Hello World: The Motown Solo Collection – składanka zawierające wszystkie solowe utwory Michaela Jacksona które nagrał dla wytwórni Motown. Zawiera całe albumy: Got to Be There, Ben, Music & Me, Forever, Michael, Farewell My Summer Love, Looking Back to Yesterday oraz wcześniej niepublikowane oryginalne mixy utworów z albumu Farewell My Summer Love.

Lista Utworów

Disc 1 

Utwory 1-10 pochodzą z albumu Got to Be There. Utwory 11-20 pochodzą z albumu Ben. Utwory 21-24 to pierwotne wersje utworów z albumu Farewell My Summer Love.

Disc 2 

Utwory 1-10 pochodzą z albumu Music & Me. Utwory 11 - 20 pochodzą z albumu Forever, Michael. 
Utwory 21-23 to pierwotne wersje utworów z albumu Farewell My Summer Love.

Disc 3 

Utwory 1-12 pochodzą z albumu Looking Back to Yesterday. Utwory 13-14 to pierwotne wersje utworów z albumu Farewell My Summer Love. 
Utwór 15 pochodzi z albumu The Original Soul of Michael Jackson. Utwory 16-24 pochodzą z albumu Farewell My Summer Love.

Przypisy 

Albumy kompilacyjne Michaela Jacksona
Albumy muzyczne wydane w roku 2009
Albumy Motown